HMS Endymion je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Endymion (1779) 
 HMS Endymion (1797) 
 HMS Endymion (1865) 
 HMS Endymion (1891)

Endymion